Васильєва — прізвище, Катерина — російське особове ім'я та прізвище.

Відомі носії
 Васильєва Катерина Євгенівна (нар. 1961) — радянська і російська актриса, дочка актриси Жанни Прохоренко. 
 Васильєва Катерина Миколаївна (дівоче прізвище Лаврова; 28 серпня 1829, Москва, Російська імперія — 9 травня 1877, Берн, Швейцарія) — російська драматична актриса.
 Васильєва Катерина Сергіївна (* 15 серпня 1945, Москва, РРФСР) — радянська і російська актриса театру і кіно, народна артистка РРФСР (1987).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок